Радміла Манойловіч  — сербська співачка.

Дискографія
 Десет испод нуле (2009)
 Маракана (2011)
 Метропола (2016)

Сербські співачки
Поп-фолк співаки